Château du Fort est le nom porté par plusieurs châteaux en France :
 Un château à Chambon-le-Château ;
 Un château à Mézilles ;
Un château à Montredon-Labessonnié ;
 Un château à Nantes.